Princ Arnošt Augustus Hannoverský (německy: Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland; * 26. února 1954) je hlava dynastie Hannoverských, jejíž členové vládli Spojenému království Velké Británie a Irska do roku 1901, Hannoverskému království do roku 1866 a Brunšvickému vévodství od roku 1913 do roku 1918. Jako manžel princezny Caroline Monacké je švagrem Alberta II., knížete monackého.

Vzdělání 
Ve věku 15 let opustil střední školu, aby pracoval na farmě, ale ke vzdělání se vrátil o něco později, aby mohl studovat na Královské zemědělské univerzitě v Anglii a Guelphské univerzitě v Kanadě.

Život 
Narodil se 26. února 1954 v Hannoveru jako syn Arnošta Augusta Hannoverského, dědičného prince a jeho první manželky Ortrudy Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburské.

Dne 28. srpna 1981 se civilně oženil s Chantal Hochuli. Spolu mají dvě děti:
 princ Arnošt Augustus (* 19. července 1983), ⚭ 2017 Ekaterina Malysheva (* 1. července 1986)
 princ Kristián (* 1. června 1985), ⚭ 2018 Alessandra de Osma (* 21. března 1988)

Dne 23. října 1997 bylo manželství rozvedeno.

Dne 23. ledna 1999 se podruhé oženil, a to s princeznou Karolínou Monackou. Spolu mají jedno dítě:
 princezna Alexandra (* 20. července 1999)

Dne 9. prosince 1987 po smrti svého otce se stal hlavou dynastie. Se svým synem Arnoštem Augustem vede spory o majetek, který mu však již přepsal.

Tituly 
V Německu byla v roce 1919 zrušena zákonná privilegia královské rodiny a šlechty; dědické tituly jsou tak pro právní účely pouze součástí jména.

Vývod z předků

Reference 

Muži
Hannoverští princové
Hannoverská dynastie
Narození 26. února
Narození v roce 1954
Žijící lidé
Narození 24. února
Narození v Hannoveru
Grimaldiové